Een deel van de hemel
 "In de zevende hemel zijn" - Een spreekwoordelijke toestand van volledig geluk, extase
 Zevende hemel (album), een muziekalbum van de Nederlandse band De Dijk
 De zevende hemel (1993), een Nederlands-Belgische film van Jean-Paul Lilienfeld
 De Zevende Hemel (2016), een Nederlandse film van Job Gosschalk